Kresy bezeichnet geographische Objekte:
 Kresy (auch Kresy Wschodnie), die ehemaligen östlichen Gebiete Polens

Orte in der Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen:
 Kresy, ein Dorf der Gmina Bodzentyn
 Kresy, ein Weiler der Gmina Sobków
 Kresy, eine Siedlung der Gmina Wodzisław
Orte in der Woiwodschaft Masowien in Polen:
 Kresy, ein Ortsteil in der Gmina Lubowidz
 Kresy, ein Dorf der Gmina Sieciechów
Ort in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Kresy, eine Siedlung der Gmina Bargłów Kościelny